Az alábbi lista az európai, legalább 500 000 fővel rendelkező városokat mutatja be, elővárosokkal együtt.

A fővárosok félkövérrel vannak jelölve.

Források

Jegyzetek 

Európával kapcsolatos listák
Települések listái